Het tennistoernooi Australian Open werd in 1995 bij de mannen voor de 83e keer gehouden. De als tweede geplaatste Amerikaan Andre Agassi won het toernooi voor de eerste keer door in de finale zijn als eerste geplaatste landgenoot Pete Sampras met 4-6, 6-1, 7-6 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema Australian Open 1995, mannenenkelspel

Australian Open
ITF-toernooi in 1995